Каун:

 
 Каун, Гуго (1863—1932) — немецкий композитор
 Каун, Эльфрида (1914—2008) — немецкая легкоатлетка, которая специализировалась в прыжках с шестом.